«Алтарь Одди» или «Коронование Девы Марии» — алтарная картина итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля. Выполнена по заказу Магдалины Одди в 1502—1503 годах. Когда картина была готова, её вместе с пределлой разместили в церкви святого Франциска в Перудже под именем Перуджино.

К этому произведению Рафаэль выполнил много эскизов карандашом, в нем заметно влияние Перуджино .

Пределла 
Пределла вивария состоит из трех картин размером 27 × 50 см, на которых показаны три эпизода из детства Христа:
 «Благовещение» (слева)
 «Поклонение волхвов» (по центру)
 «Введение во храм» (справа)

Примечания

Ссылки 
 «Коронование Девы Марии» на сайте Ватиканской пинакотеки 

Картины Рафаэля
Картины из собраний Ватиканской пинакотеки
Картины 1503 года
Алтарные картины